Osiedle Polanka – w Płońsku
 Osiedle Polanka – w Polkowicach
 Osiedle Polanka – w Poznaniu
 Osiedle Polanka – w Warszawie

Zobacz też 

 Polanka – dzielnica Krosna
 Polanka (ujednoznacznienie)

Polanka